Ґейррьод () — в германо-скандинавській міфології один з йотунів, батько Ґьяльп та Ґрейп.

Одного разу Локі літав під личиною яструба й був спійманий Ґейррьодом. Ґейррьод, який ненавидів Тора, вимагав від Локі, аби той привів його (без чарівного паску та молоту) в палац Ґейррьода. Локі погодився привести Тора в пастку. Шляхом до Ґейррьода Локі та Тор зупинились у велетунки Ґрід. Дочекавшися, коли Локі вийде з кімнати, Ґрід розповіла Торові про те, що сталося, й дала йому залізні рукавиці, чарівний пасок та посох. Тор, подолавши Вімур, незабаром вбив Ґейррьода, а також переслідував усіх північних йотунів, яких лише міг знайти (серед них й доньок Ґейррьода, Ґьяльп та Ґрейп). Ці історію розказано в поемі «Драпа про Тора».

В «Мові Ґрімніра» Ґейррьодом також звуть конунґа, який за напучуванням Фріґґ, дружини Одіна, захопив Одіна тоді, коли він подорожував під іменем Ґрімніра, й катував його між двох багать. В помсту за допомоги чаклунства Одін змусив Ґейррьода впасти на свій власний меч.

Посилання 
 Тор та велетень Ґейррьод 
 Jörmungrund: Thorsdrapa

Джерела 
 Wolfgang Golther: Handbuch der germanischen Mythologie. Phaidon, Essen, ISBN 3-88851-138-0.
 

Германо-скандинавська міфологія